Alessio bezeichnet:

 einen italienischen männlichen Vornamen, eine Variante von Alexis (Vorname) bzw. Alexander
 den italienischen Namen der albanischen Stadt Lezha
 ein italienisches Radsportteam: Alessio-Bianchi
 das italienische Modeunternehmen Alessio Design mit Geschäftssitz in Österreich

Alessio bzw. D’Alessio ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Alessio (* 1965), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Camilla Alessio (* 2001), italienische Radsportlerin 
 Carlos D’Alessio (1935–1992), argentinischer Komponist
 Claudio D’Alessio (* 1961), italienischer Rechtsanwalt und Politiker
 Enrique Alessio (1918–2000), argentinischer Bandoneonist, Arrangeur und Komponist
 Gigi D’Alessio (* 1967), italienischer Sänger
 Giovanni Alessio (1909–1984), italienischer Romanist, Italianist und Toponomastiker
 Giuseppe d’Alessio (1859–1945), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Neapel
 John Alessio (* 1979), kanadischer MMA-Kämpfer
 Luca D’Alessio (* 2003), italienischer Sänger, siehe LDA (Sänger)
 Lupita D’Alessio (* 1954), mexikanische Schauspielerin und Sängerin
 Pino Alessio (1954–2006), italienischer Maler und Bildhauer
 Roberto D’Alessio (um 1896–nach 1952), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Ugo D’Alessio (1909–1979), italienischer Schauspieler
 Vito Alessio Robles (1879–1957), mexikanischer General, Politiker und Geschichtsforscher